Syman 

 ist ein männlicher Vorname, der in der sorbischen Oberlausitz häufig vorkommt. Er ist die Entsprechung zu Simon (Vorname).

Den Nachnamen trägt/tragen:

 Aljaksandr Syman (* 1977), belarussischer Biathlet